Kuhlenbach ist ein Gewässername:

 Kuhlenbach (Schlochterbach), linker Zufluss des Schlochterbachs (zur Düte) nahe Kloster Oesede, Stadt Georgsmarienhütte, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Kuhlenbach (Steinfurter Aa), rechter Zufluss der Steinfurter Aa bei Beckmann, Stadtteil Borghorst, Steinfurt, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: 
 Kuhlbach
 Kühlenbach, rechter Zufluss der Schwäbischen Rezat bei Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern